The Thomas Crown Affair kan verwijzen naar:

The Thomas Crown Affair (1968), een film uit 1968

The Thomas Crown Affair (1999), remake van de bovenstaande film.